Лу́ис Карл Ге́нрих Фри́дрих Па́шен (; 22 января 1865, Шверин — 25 февраля 1947, Потсдам) — немецкий физик-экспериментатор. Член Берлинской академии наук (1925), иностранный почётный член Академии наук СССР (1930).

Спектроскопические работы Пашена сыграли большую роль в развитии квантовой теории.

Биография 
Пашен родился в Шверине (герцогство Мекленбург-Шверин). Учился в Берлинском и Страсбургском университетах, в 1888 году получил докторскую степень. В 1888—1891 годах работал ассистентом Вильгельма Гитторфа (Wilhelm Hittorf) в Мюнстерской академии, а в 1891—1901 был сотрудником Генриха Кайзера и лектором физического института Ганноверской высшей технической школы. В 1901 году получил должность профессора Тюбингенского университета. В 1924 году сменил Вальтера Нернста в качестве президента Имперского физико-технического института (см. Physikalisch-Technische Reichsanstalt), однако в 1933 году был заменен более удобной нацистам кандидатурой Иоганнеса Штарка. В 1943 году дом Пашена в Шарлоттенбурге был разрушен. Во время суровой зимы 1947 года заболел пневмонией, в результате которой и скончался.

Научная деятельность 
 В 1889 году, изучая явление электрического пробоя между плоскими электродами в газе, установил так называемый закон Пашена и построил зависимость напряжения пробоя от произведения давления на расстояние между электродами (кривая Пашена).
 В Ганновере Пашен занимался в основном проблемой излучения черного тела. В 1897 году точными измерениями подтвердил справедливость закона Стефана — Больцмана, а в 1899 году провел тщательную проверку закона смещения Вина.
 В Тюбингене Пашен занялся изучением атомных спектров, превратив свою лабораторию в один из главных спектроскопических центров Европы. В 1908 году наблюдал в инфракрасной части спектра водорода серию линий, предсказанную незадолго до этого Вальтером Ритцем (серия Пашена). Впоследствии Нильс Бор объяснил её появление в рамках своей теории водородного атома: эта серия является результатом квантовых излучательных переходов на уровень с квантовым числом  со всех вышележащих уровней энергии. В 1916 году наряду с Эвансом (E. J. Evans) и Альфредом Фаулером экспериментально подтвердил предположение Бора о том, что серия Пикеринга и гипотетическая «главная серия водорода» могут быть отнесены к спектру ионизированного гелия (с учётом поправки на приведенную массу электрона). Эти же исследования спектра гелия оказались в полном согласии с расчетами тонкой структуры спектра, проведенными Арнольдом Зоммерфельдом с учётом релятивистских поправок.
 В 1912 году совместно с Эрнстом Баком Пашен обнаружил, что в сильных магнитных полях наблюдается упрощение сложной структуры эффекта Зеемана: аномальное расщепление переходит в нормальное (зеемановский триплет). Это явление носит название эффекта Пашена — Бака.
 Пашен является автором ряда новых конструкций измерительных приборов (высокочувствительные радиомикрометр и гальванометр, вогнутая дифракционная решетка, полая катодная лампа и т.д.), новых источников света. Свои разработки он использовал для проведения рекордных по точности измерений спектров различных веществ (в частности атмосферных газов — паров воды и углекислого газа), выявления их тонких особенностей, исследования дисперсии веществ (таких как хлорид натрия, фторид кальция, сильвин).

Память 
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Фридриха Пашена кратеру на обратной стороне Луны.

Основные публикации

Литература

Ссылки 
 

Преподаватели Ганноверского университета
Почётные члены АН СССР
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Физики по алфавиту
Физики Германии
Физики XIX века
Физики XX века
Иностранные члены АН СССР
Награждённые медалью Румфорда
Похороненные на Юго-Западном кладбище (Штансдорф)
Президенты Немецкого физического общества
Председатели Федерального физико-технического ведомства